Муравьёвское сельское поселение или муниципальное образование «Муравьёвское» — муниципальное образование  со статусом сельского поселения в Вельском муниципальном районе Архангельской области. 

Соответствует административно-территориальной единице в Вельском районе — Муравьёвский сельсовет.

Административный центр — деревня Вороновская. Крупнейшие населённые пункты — Горка Муравьёвская и Лукинская.

География 
 
Муравьёвское сельское поселение располагается в центре Вельского района. Преобладающий рельеф — равнина, на северо-востоке — холмистая равнина, сформированная ледниковыми отложениями. В основном населённые пункты муниципального образования расположены на левом берегу реки Вель и Вага, только поселение Раменье, состоящее из деревень: Першинская, Данилковская и Фёдоровская, расположены на 20-22 км севернее административного центра и стоят на левом берегу Большой Чурги. Крупных озёр на территории муниципального образования нет.

Граничит:
 на юго-западе с муниципальным образованием «Усть-Вельское»
 на западе с муниципальным образованием «Шадреньгское»
 на севере с муниципальным образованием «Пакшеньгское»
 на востоке с муниципальным образованием «Судромское»
 на юго-востоке с муниципальным образованием «Аргуновское»
 на юге с муниципальным образованием «Вельское»

На северо-востоке муниципального образования расположен Важский заказник - особо охраняемая природная территория.

История 
Муравьёвский сельский совет был образован в результате разделения Усть-Вельского сельсовета 25 ноября 1986 года. В ноябре 1992 года из состава Муравьёвского сельсовета вышел Аргуновский сельсовет. 

Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Население

Состав сельского поселения

Инфраструктура 
Через большую часть поселений проходит федеральная автодорога  «Холмогоры». Также на территории муниципального образования находятся участки региональных дорог Вельск — Ефремковская и Вельск — Комсомольский.

Ближайшая железнодорожная станции в городе Вельск в 3 километрах от административного центра.

Объекты культурного наследия 
 стоянка «Пустыньга» — Памятник археологии, 800 метров от посёлка Пустыньга, на левом берегу реки Вага.
 Вороновская роща — Памятник природы.

Примечания

Ссылки 
 Описание границ территорий территорий муниципального образования «Вельский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010; возможность просмотра всех промежуточных редакций), (первоначальная редакция от 2004 года)
 Вельский район: Подчинённые пункты//Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Муниципальные образования Вельского района
Сельские поселения Архангельской области